Lefanu, LeFanu oder Le Fanu ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Sheridan Le Fanu (1814–1873), irischer Schriftsteller
 Michael Le Fanu (1913–1970), britischer Admiral of the Fleet, Erster Seelord
 Nicola LeFanu (* 1947), englische Komponistin und Musikpädagogin